Kalix – città svedese
Kalix – comune svedese
Kalix – fiume svedese